Don't Play That Song – album di Ben E. King del 1962
Don't Play That Song (You Lied) – singolo di Ben E. King del 1962, dall'album Don't Play That Song
Don't Play That Song – album di Aretha Franklin del 1970